Tobi, ilha de Palau
Tobi Vail, ativista norte-americana
Tobi (futebolista), brasileiro
Tobi (Naruto), personagem de mangá

Desambiguação